Infieles puede hacer referencia a:

 Plural de infiel, desde el punto de vista religioso.
 Dos personas que cometen infidelidad, desde el punto de vista sentimental.
 Infieles, serie de televisión chilena.
Infieles, serie de televisión argentina.
Married Life (en México, Infieles), película dramática de 2008.